Il singolare femminile del torneo di tennis Sony Ericsson Open 2007, facente parte del WTA Tour 2007, ha avuto come vincitrice Serena Williams che ha battuto in finale Justine Henin 0–6, 7–5, 6–3.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Marija Šarapova (quarto turno)
  Justine Henin  (finale)
  Svetlana Kuznecova (quarto turno)
  Kim Clijsters(quarto turno)
  Martina Hingis (terzo turno)
  Nadia Petrova (quarti)
  Jelena Janković (terzo turno)
  Nicole Vaidišová (quarti)
  Anna Čakvetadze (semifinali)
  Dinara Safina (quarto turno)
  Patty Schnyder (secondo turno)
  Ana Ivanović (secondo turno)
  Serena Williams (campionessa)
  Shahar Peer (semifinali)
  Li Na (quarti)
  Daniela Hantuchová (terzo turno)

 Tatiana Golovin (terzo turno)
 Vera Zvonarëva (quarto turno)
 Francesca Schiavone (secondo turno)
 Katarina Srebotnik (terzo turno)
 Marion Bartoli (secondo turno)
 Ai Sugiyama (terzo turno)
 Lucie Šafářová (terzo turno)
 Tathiana Garbin (quarti)
 Samantha Stosur (terzo turno)
 Anabel Medina Garrigues (secondo turno)
 Jie Zheng(secondo turno)
 Al'ona Bondarenko (secondo turno)
 Marija Kirilenko (secondo turno)
 Séverine Brémond (secondo turno)
 Martina Müller(secondo turno)
 Mara Santangelo (quarto turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Sony Ericsson Open 2007